Trichoberotha är ett släkte av insekter. Trichoberotha ingår i familjen Berothidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Trichoberotha